Тимербула́т Оле́гович Кари́мов () (род. 2 ноября 1974, Уфа) — российский предприниматель, глава города Плёс, член совета директоров ЗАО «Русская медная компания», совладелец «Корпорации развития Плёса».

Биография 
Тимербулат Каримов родился в 1974 году в Уфе. Дедом Тимербулата по матери был знаменитый башкирский поэт и писатель Мустай Карим.

С 1991 по 1993 год Каримов учился на факультете романо-германской филологии Башкирского государственного университета.

В 1997 году окончил Бриджпортский университет (США) и получил диплом бакалавра по специальности «управление промышленными отношениями», а в 2001 году — диплом MBA по специальности «финансы».

В 2000—2001 годах работал аналитиком нефтяного сектора инвестиционной компании John S. Herold (США), затем в группе компаний «Атон» аналитиком по нефтегазовой отрасли. В 2003 году Каримов стал вице-президентом инвестиционно-банковского направления группы, а в 2004 году был назначен директором управления рынков капитала.

В 2006 году Каримов стал управляющим директором бизнес-направления корпоративных финансов и консультирования ФК «Уралсиб». Затем занимал руководящие должности в банках Nomura, Lehman Brothers и UniCredit.

В сентябре 2009 года стал президентом принадлежащей Зиявудину Магомедову управляющей компании «Сумма Капитал».

Осенью 2011 года Каримов стал старшим вице-президентом и советником первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ. В ВТБ Каримов отвечал за взаимодействие с крупными корпоративными клиентами по инвестиционно-банковскому и другим направлениям.

В 2013 году Каримов женился на Инге Игоревне Сечиной, старшей дочери главы компании «Роснефть».

В 2013 году стал учредителем Фонда имени Мустая Карима.

В 2014 году Каримов уволился из банка ВТБ и стал советником генерального директора Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ).

По данным от 2014 года, Каримову принадлежит 33 % акций уфимского ООО «Арникс», занимающегося розничной торговлей фармацевтическими товарами.

В октябре 2015 года стал председателем Совета Плесского городского поселения.

В 2017 году открыл самый дорогой гостиничный объект в Ивановской области.

25 июня 2018 года за вклад в укрепление отношений между Италией и Россией Посол Италии в России Паскуале Терраччано наградил Каримова Орденом Звезды Италии степени «Командор».

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2018 года Каримов награждён Орденом Дружбы за «активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России».

Общественная деятельность 
1 октября 2015 года Тимербулат Каримов был единогласно избран председателем Совета Плёсского городского поселения. После избрания Каримов основал некоммерческую организацию «Корпорация развития Плёса», которая будет инвестировать в развитие поселения. Первым проектом организации стало создание нового генерального плана города, призванного решить градостроительные проблемы Плёса.

Каримов входит в попечительский совет Федерации велосипедного спорта России, в совет попечителей Плёсской средней общеобразовательной школы, является меценатом Дачного фестиваля имени Фёдора Шаляпина в городе Плёсе, учредителем Фонда имени Мустая Карима. Фонд имени Мустая Карима известен тем, что занимается поддержкой проектов, призванных развивать культуру и традиции башкирского языка и литературы.

Кроме этого, Каримов является учредителем благотворительного фонда «Традиции и культура» и председателем Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур».

При меценатской поддержке Тимербулата и Инги Каримовых 27 октября 2018 года в городе Сорренто (Италия) установлен памятник Максиму Горькому

13 сентября 2020 года при меценатской поддержке Тимербулата и Инги Каримовыхв в Плёсе открыт памятник великому русскому певцу, знаменитому плёсскому дачнику Фёдору Ивановичу Шаляпину. Автор монумента - профессор, Народный художник Российской Федерации, член Президиума Российской Академии художеств Александр Рукавишников.

Личная жизнь 
Тимербулат Каримов женат, воспитывает пятерых детей. Жена — дочь главы НК «Роснефть» Игоря Сечина.

Каримов свободно владеет башкирским языком

Награды 

Благодарность Министра культуры Российской Федерации (2017)
Благодарность Президента Российской Федерации (2018) 
Почётная грамота Федерального агентства по туризму (2018)
Орден Звезды Италии степени «Командор» (2018)
Орден Дружбы (2018)
Нагрудный знак Министерства культуры РФ «За вклад в Российскую культуру» (2022)

Примечания

Ссылки 
 Forbes. Тимербулат Каримов
 Коммерсант. Биография Тимербулата Каримова

Миллиардеры России
Предприниматели России
Политики Ивановской области
Командоры ордена Звезды Италии
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)